Königsallee steht für:
 Königsallee (Düsseldorf), eine Straße in Düsseldorf
 Königsallee (Bochum), eine Straße in Bochum
 Königsallee (Roman), einen Roman von Hans Pleschinski aus dem Jahr 2013
 eine historische Straße in Bayreuth, siehe Eremitage_(Bayreuth)#Verkehr

Koenigsallee steht für:
 Koenigsallee, Straße in Berlin-Grunewald